Rye steht für:

Getränk:
 amerikanischer Whiskey, dessen Maische überwiegend aus Roggen bereitet ist, siehe Rye Whiskey

Textilie:
 Produkt der finnischen Textilkunst, siehe Rye (Textilkunst)

Orte in Dänemark
 Gammel Rye, früher nur Rye, heute Ry

in Frankreich:
 Rye (Jura)

in England:
 Rye (East Sussex)

in Australien:
 Rye (Victoria)

in den Vereinigten Staaten:
 Rye (Arizona)
 Rye (Arkansas)
 Rye (Colorado)
 Rye (Florida)
 Rye (New Hampshire)
 Rye (New York)
 Rye (Pennsylvania)
 Rye (Texas)
 Rye (Washington)
 Rye Beach (New Hampshire)
 Rye Beach (Ohio)
 Rye Brook (New York)
 Rye Cove (Virginia)
 Rye Hill (Massachusetts)
 Rye North Beach (New Hampshire)
 Rye Patch (Nevada)
 Rye Valley (Oregon)

Fließgewässer:
 River Rye in England
 Rye Water in Irland (Nebenfluss des Liffey)

Personen:
 Ferdinand de Rye (1550–1636), Erzbischof von Besançon
 Forest Rye (1910–1988), US-amerikanischer Country-Sänger
 Joseph Rye, britischer Schauspieler
 Louis de Rye († 1550), Bischof von Genf
 Michael Rye (1918–2012), US-amerikanischer Synchronsprecher

 Preben Lerdorff Rye (1917–1995), dänischer Schauspieler
 Stellan Rye (1880–1914), Drehbuchautor und Filmregisseur
 Tom C. Rye (1863–1953), US-amerikanischer Politiker und 36. Gouverneur von Tennessee

Siehe auch:
 Ry
 Rie